Wojciech Nowakowski – polski archeolog, przewodniczący rady naukowej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
 Wojciech Nowakowski – polski elektronik, profesor w Instytucie Maszyn Matematycznych
 Wojciech Nowakowski – polski pedagog, reporter, dziennikarz, producent telewizyjny i podróżnik